De bosbodemkogelspin (Robertus lividus) is een spinnensoort in de taxonomische indeling van de kogelspinnen (Theridiidae). De spin wordt ook wel bosmolspin genoemd.

Het dier komt uit het geslacht Robertus. Robertus lividus werd in 1836 beschreven door John Blackwall.

Kogelspinnen